Oichalia – ex comune della periferia del Peloponneso
 Oichalia – ex comune nella periferia della Tessaglia